Лазарь:

Лазарь — мужское имя еврейского происхождения. Известные носители:
 Лазарь из Вифании (3—63) — согласно Евангелию от Иоанна, житель Вифании, воскрешённый Иисусом Христом после смерти.
 Лазарь — нищий из притчи Иисуса Христа «О богаче и Лазаре» ().
 Лазарь (ум. 1682) — деятель раннего старообрядчества, священник, автор ряда религиозных трудов.

 Лазарь Богша (XII век) — золотых дел мастер.
 Лазарь Бранкович (1421—1458) — правитель Сербской деспотии из династии Бранковичей.
 Лазарь Галисийский (ум. 1053) — христианский аскет, столпник.
 Лазарь Константинопольский (ум. 867) — монах-иконописец, деятель периода иконоборчества.
 Лазарь Муромский (1286?—1391) — преподобный Русской церкви.
 Лазарь Парпеци (ок. 441/443—510/515) — армянский историк, монах.
 Лазарь Себастаци — армянский поэт XVI—XVII веков.
 Лазарь Тохатци — армянский поэт, писец и церковный деятель XVI века.
 Лазарь Хребелянович (1329—1389) — последний независимый правитель Сербии, святой Сербской православной церкви.

 Лазарь (Абашидзе) (1959—2018) — священнослужитель Грузинской православной церкви, архимандрит.
 Лазарь (Баранович) (1616—1693) — православный церковный, политический и литературный деятель, архиепископ.
 Лазарь (Гуркин) (род. 1969) — епископ Русской православной церкви.
 Лазарь (Журбенко) (1931—2005) — деятель катакомбной церкви, основатель «Русской истинно-православной церкви».
 Лазарь (Любимов) (1897—1937) — обновленческий епископ Моршанский, викарий Московской епархии.
 Лазарь (Пухало) (род. 1941) — епископ Православной церкви в Америке на покое с титулом «архиепископ Оттавский».
 Лазарь (Швец) (род. 1939) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Симферопольский и Крымский.

Фамилия:
 Лазарь, Георгий (1779—1821) — румынский общественный деятель.

Прочее:
 «Лазарь» — пятнадцатый эпизод первого сезона сериала «Секретные материалы».

См. также